

Sigle 
 UER – acronimo italiano, francese e spagnolo dell'Unione europea di radiodiffusione
 UER – acronimo dell'Università Europea di Roma

Altro 
 UER – targa automobilistica di Uecker-Randow (Germania)